Stadtkulturpreis oder Kulturpreis der Stadt steht für:
 Kulturpreis der Stadt Aschaffenburg
 Kulturpreis der Stadt Bad Kreuznach
 Kulturpreis der Stadt Bottrop
 Kulturpreis der Stadt Erfurt
 Kulturpreis der Stadt Erlangen
 Kulturpreis der Stadt Fürth
 Stadtkulturpreis Hannover, siehe Freundeskreis Hannover#Stadtkulturpreis
 Kulturpreis der Stadt Hürth, siehe Hürth#Kulturpreis der Stadt Hürth
 Kulturpreis der Stadt Kaufbeuren
 Kulturpreis der Stadt Regensburg
 Kulturpreis der Stadt Rehau
 Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim
 Kulturpreis der Stadt Sulzbach-Rosenberg
 Kulturpreis der Stadt Würzburg
 Kulturpreis der Städte Ravensburg und Weingarten
 Kulturpreis der Hansestadt Rostock

Siehe auch:
 Kunst-/Kulturpreis der Stadt Wernigerode
 Kultureller Ehrenpreis der Landeshauptstadt München
 Kölner Kulturpreis